Mont Capell, muntanya del terme municipal de Sant Llorenç de Cerdans, del Vallespir
 Puig de Capell, muntanya del límit dels termes comunals d'Arles i de Cortsaví, tots dos del Vallespir
 Puig Capell (Costoja), muntanya del terme comunal de Costoja, del Vallespir
 Puig Capell (Mieres), muntanya del límit dels termes municipals de Mieres i de Sant Aniol de Finestres, tots dos de la Garrotxa, i de Sant Martí de Llémena, del Gironès